Dendrocerotaceae är en familj av bladmossor. Dendrocerotaceae ingår i ordningen Dendrocerotales, klassen Anthocerotopsida, divisionen bladmossor och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Dendrocerotaceae 19 arter. 

Dendrocerotaceae är enda familjen i ordningen Dendrocerotales. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bladmossor
Dendrocerotaceae